Marco I Sanudo, 1153 circa – 1227, primo duca del Ducato di Nasso
Marco II Sanudo, terzo duca del Ducato di Nasso